Вильямайор-де-Калатрава ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава.  Занимает площадь 144,81 км². Население — 611 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля